Publi Corneli Lèntul (en ) va ser un magistrat romà, fill de Servi Corneli Lèntul. Formava part de la família dels Lèntul, d'origen patrici.

L'any  va ser enviat com ambaixador a Grècia abans de la guerra contra el rei Perseu de Macedònia. Formaven l'ambaixada quatre persones, entre les quals hi havia son germà Servi Corneli Lèntul.

Referències 

Lentul, Publi Corneli 3
Ambaixadors romans
Tercera Guerra Macedònica